Jméno Adolf ze Schwarzenbergu má více známých nositelů:

 Adolf ze Schwarzenbergu (1551): významný vojevůdce v době válek s Turky, císařský polní maršálek (1551–1600)
 Adolf ze Schwarzenbergu (1890): kníže ze Schwarzenbergu, hlava Schwarzenberské primogenitury, tzv. hlubocko-krumlovské větve, poslední právoplatný majitel zámků Český Krumlov, Hluboká a všech dalších majetků hlubocko-krumlovské větve v Českých zemích (1890–1950)